Piscopo est un patronyme italien notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Cosimo Piscopo (né en 1983), joueur italien de volley-ball ; 
  (1920–2009), homme politique maltais ; 
 Edoardo Piscopo (né en 1988), pilote automobile italien ; 
 Fabrizio Piscopo (né en 1956), journaliste et administrateur d'entreprise italien ; 
 Joe Piscopo (né en 1951), acteur, humoriste, scénariste et producteur américain. 

 Tullio De Piscopo (né en 1946), batteur et chanteur italien.

Étymologie 
Répandu en Campanie, notamment dans la province de Naples, le nom de famille Piscopo est dérivé du grec episkopos (ἐπίσκοπος), qui signifie « évêque ».

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien